Un lac est une étendue d'eau.
 Un lac était une corde utilisée dans les métiers à tisser des .
 Lac est une abréviation, qui signifie :
 Lacerta, Lacertae, le nom latin et son génitif de la constellation du Lézard
 Lac est le titre d'un roman de Jean Echenoz
 Le Roi Lac est un personnage du cycle arthurien
 L'opéron Lac, composé des gènes lacZ, lacY et lacA et impliqué dans le métabolisme du lactose chez E. coli.

Toponymie

Rivière du Lac, un affluent de la rivière Montmorency, coulant dans la ville de Québec, dans la Capitale-Nationale, au Québec.

Le ruisseau du Lac est un ruisseau français de la région Auvergne, affluent de la Rhue
 Le Lac est un cours d'eau français qui coule dans le département du Cher
 L'isthme du Lac, aux îles Kerguelen.

Le Lac est un district du canton de Fribourg.

Le Lac est une province.

Sigle
LAC est un sigle pouvant désigner :
 Le laboratoire Aimé Cotton, unité mixte de recherche du CNRS
 Lettres-Arts-Cinéma, faculté de sciences humaines de l'Université Paris 7 (Jussieu)
 Le Lieu d'art contemporain, musée privée d'art contemporain de Sigean
 La ligne aérienne de contact, système allégé par rapport à une caténaire, utilisé notamment pour l'alimentation électrique des tramways
 Les Los Angeles Clippers, équipe de basket-ball de Los Angeles
 Le Lugano Arte e Cultura, centre culturel à Lugano en Suisse
 Le lycée français Albert-Camus de Conakry (Guinée)
 Line of Actual Control, une ligne de démarcation imprécise qui sépare le territoire sous contrôle indien du territoire sous contrôle chinois

Voir aussi